Харау́з ( — «чёрная вода») —  село Петровск-Забайкальского района Забайкальского края России.

Административный центр и единственный населённый пункт сельского поселения «Хараузское».

География 
Село расположено на северо-западе района, в 30 км к западу от города Петровск-Забайкальского.

Происхождение названия 
Название Харауз бурятского происхождения, хара уһан означает «чёрная вода».

История 
Село было основано в 1780 году. Старообрядцы-семейские переселились из низовьев реки Чикой, куда ранее были переселены из западных районов Российской империи.
  
К 1857 году староверы все еще противились переходу в единоверческую церковь.

В 1865 году в селе проживало 793 раскольника.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Петровск-Забайкальского района